John Aston (1921-2003) – angielski piłkarz
 John Aston (ur. 1947) – angielski piłkarz